

Patronymie
Cassou est un nom de famille d'origine gasconne notamment porté par :
 Charles Georges Cassou (1887-1947), sculpteur français.
 
 Jean Cassou (1827-1906), député et sénateur des Basses-Pyrénées
 Jean Cassou (1897-1986), écrivain et résistant français. 
 Martine Lignières-Cassou (née en 1952), femme politique française.
 Pierre Cassou-Noguès (né en 1971), philosophe et écrivain français.
Pierrette Cassou-Noguès (née en 1945), mathématicienne française.

Toponyme

 Cassou, département du Burkina Faso.
 Cassou, ville, chef-lieu du département du même nom, au Burkina Faso.

Homonymie de patronyme